Cercidospora — рід грибів. Назва вперше опублікована 1865 року.

Класифікація 
До роду Cercidospora відносять 165 видів:

Примітки

Джерела 
 Körber, G.W. 1865. Parerga lichenologica. Ergänzungen zum Systema lichenum Germaniae. :385-501 - P.465

Роди грибів